Václav Dobiáš ist der Name folgender Personen:

* Václav Dobiáš (Komponist) (1909–1978), tschechischer Komponist
 Václav Dobiáš (Widerstandskämpfer) (1920–1945), tschechoslowakischer Widerstandskämpfer